Sink ist der Familienname folgender Personen:
 Kuldar Sink (1942–1995), estnischer Komponist, Flötist und Cembalist
 Marje Sink (1910–1979), estnische Komponistin
 Mark Sink (* 1958), amerikanischer Fotograf
 Peeter Sink (1902–1957), estnischer Pfarrer, Lyriker, Maler und Photograph
 Robert F. Sink (19605-1965), US-amerikanischer Generalleutnant
 Sadie Sink (* 2002), US-amerikanische Schauspielerin

Sink steht außerdem für:
 Sink (englische Band), eine ehemalige englische Punkband
 Sink (finnische Band), eine finnische Doom- und Black-Metal-Band